Безіменна — річка  в Україні, у Вінницькому й Тиврівському районах Вінницької області, права притока Батогу (басейн Південного  Бугу).

Опис 
Довжина річки 5,8 км. Формується з багатьох безіменних струмків та водойм.

Розташування 
Бере  початок у Іванівці. Тече переважно на південний схід і біля Тростянці  впадає у річку Батіг, праву притоку Воронки.

Джерела 
 Гавриков Ю.С. Реєстр річок Вінницької області. — Вінниця: Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг, 2010. — 139 с. 

Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Вінницького району
Річки Тиврівського району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви